Гретель:

 Гретель — уменьшительное немецкое имя, производное от Маргарита.
 Гретель — повесть американского писателя Стивена Кинга.

См. также 
 Гензель и Гретель (значения)